Szamoty – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Nadarzyn.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie warszawskim.

Zobacz też 
 Szamoty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Nadarzyn (gmina)